Алексе́й Оле́гович Симако́в (7 апреля 1979, Свердловск, РСФСР, СССР) — российский хоккеист, нападающий.

Клубная карьера 
Воспитанник екатеринбургской «Юности». В разное время выступал за «Динамо-Энергию», «Нефтехимик», «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», ЦСКА, СКА (Санкт-Петербург), Югру, «Автомобилист».

Сборная России 
За сборную России в 2004—2008 годах сыграл 35 матчей, забросил 2 шайбы и сделал 10 результативных передач.

Достижения 
 Финалист Лиги чемпионов (1): 2009
 Победитель Еврохоккейтура (2): 2006,2007
 Победитель турнира «Ческе Пойиштовна» (1): 2006
 Победитель турнира «Кубка Карьяла» (2): 2006,2007
 Победитель турнира «Кубка Первого канала» (Кубка РОСНО) (3): 2004, 2005, 2006
 Победитель турнира «Шведские хоккейные игры» (1): 2006

Статистика 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Динамо-Энергия»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Дьердьой»
Игроки ХК «Сокол» Красноярск
Игроки сборной России по хоккею с шайбой